

Населені пункти та їхні частини

 Кіюв — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Кіюв — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Кіюв — село в гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Кіюв — частина села Устя-Руське (Усьце-Ґорліцькі) в гміні Устя-Горлицьке Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Кіюв — частина села Реґулиці в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Кіюв — частина села Воля-Кривецька (Воля-Кшивецька) в гміні Кривча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки